Armani:
 Angelina Armani
 Franco Armani
 Giorgio Armani
 Robert Armani

 Giorgio Armani S.p.A.
 Armanismo